Een verkeersweg:
N219 (België)
N219 (Nederland), zie Provinciale weg 219
N219 (Zwitserland)